Міжнародна літературно-мистецька премія імені Миколи Лисенка «Рапсодія» — заснована в 2019 році з метою підтримки обдарованих композиторів, музикантів, співаків; журналістів телебачення, радіо, інтернет-видань, газет та журналів; працівників культури; перекладачів, котрі створюють і активно популяризують талановиту, високопрофесійну і високодуховну сучасну симфонічну та естрадну музику як в Україні, так і за кордоном.

Про премію 

Засновник — Міжнародна літературно-мистецька академія України.

Лауреати визначаються щороку рішенням міжнародного журі, котре затверджує правління Міжнародної літературно-мистецької Академії України. Лауреати отримують диплом і медаль встановленого зразка в день народження Миколи Лисенка, а інформація про лауреатів оприлюднюється в українських і закордонних ЗМІ.

Лауреати премії

2019 рік 

 Поет, прозаїк, перекладач, громадський діяч, Президент Міжнародної літературно-мистецької Академії України Сергій Дзюба — за книжку ста пісень «Примчу на білому коні»;
 Поет, науковець Тетяна Дзюба — за цикл пісень «Білі ангели».

2020 рік 

 Народний артист України, соліст Національного академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України Леонід Сандуленко (м. Київ) — за видатний внесок у вокальне мистецтво України;
 Концертмейстер швейцарського камерного оркестру OCL (скрипка) Олександр Грицаєнко (Швейцарія, м. Лозанна) — за визначний внесок у розвиток міжнародного симфонічного мистецтва;  
 Піаністка, заслужена артистка України, кандидат мистецтвознавства, доцент Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського Надія Яковчук (м. Київ) — за багаторічну концертну діяльність;  
 Поет Олена Ананьєва (Німеччина), композитор Марк Штейнберг, поет, співак Йосиф Жеребкер (Ізраїль) — за створення нових пісень та балад у творчій співдружності та популяризацію української музичної культури;
 Дует авторської пісні Інна і Тетяна Чабан (м. Чернігів) — за значну творчу діяльність та популяризацію української пісні;
 Шеф-редактор і видавець щомісячника «Бористен» Фідель Сухоніс (м. Дніпро) — за впровадження та системність виходу рубрики «Дивосил» на шпальтах журналу «Бористен», яка на високому  художньому і професійному рівні розповідає про сьогодення і минувшину вітчизняної музичної культури, а також за багаторічне творення зазначеної рубрики в телевізійному форматі на Дніпропетровському обласному ТБ;
 Поет Ярослав Савчин (Івано-Франківська обл.) — за цикл ліричних пісень;  
 Поет, правозахисник, генерал-отаман Українського Козацтва, мужній соратник Василя Стуса Дмитро Шупта (м. Одеса) та композитор, педагог, генерал-хорунжий Українського Козацтва Петро Лойтра (Кіровоградська обл.) — за цикл козацьких пісень;
 Артистка Одеської філармонії, майстер художнього слова Олена Куклова (м. Одеса) — за значну творчу діяльність.

2021 рік 

 Народний артист України Олександр Василенко (м. Київ) — за видатну творчу діяльність європейського і світового рівня та великий внесок у розвиток сучасної української пісні;
 Народний артист України, художній керівник та головний диригент Академічної народної хорової капели «Почайна» НАУКМА Олександр Жигун (м. Київ) — за створення, концертне виконання і запис програми української класичної музики «Шевченківські кантати» за творами Миколи Лисенка, Левка Ревуцького, Михайла Вериківського та Кирила Стеценка (кантати «Б'ють пороги», «Радуйся, ниво неполитая», «Хустина», «Гайдамаки», «Шевченкові»);
 Співачка Квітка Цісик (США) (посмертно) — за видатний внесок в українське та світове мистецтво;
 Заслужений артист України, поет, композитор, співак Ярослав Музика (м. Львів) — за студійні альбоми «Інструментальна палітра музики», «Інструментальні мелодії» та вагомий внесок у розвиток українського мистецтва;
 Заслужений артист естрадного мистецтва України, композитор, співак Віктор Гембара (м. Львів) — за плідну музично-пісенну творчість та популяризацію української пісні;
 Дует «Крила» — Валентина та Володимир Олійники (Полтавська обл.) — за велику творчу роботу зі збагачення духовної скарбниці українського народу;
 Музикант, аранжувальник Олег Шеременко (м. Полтава) — за активну концертну діяльність та популяризацію української пісні.

«Хітами року» стали пісні Сергія Дзюби (слова) і Ярослава Музики (музика): «Твоїх очей барвінки» (виконує Ярослав Музика) та «Пісня про Чернігів» (співавтор слів — Олена Терещенко, виконує Віктор Гембара).

У номінації «Музичний твір року» нині відзначено сценічну кантату для сопрано, тенора, флейти і фортепіано «Крила Сімаргла», яку заслужений діяч мистецтв України, композитор Олександр Яковчук створив на вірші Тетяни та Сергія Дзюби (тривалість звучання кантати — близько 30 хвилин).

2022 рік 
 Композитор, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри композиції Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, лауреат Народної премії України ім. Тараса Шевченка Олександр Яковчук (м. Київ) — за створення вокальних циклів: «Весняні епіграфи», вірші Івана Франка, для тенора і фортепіано; «Уривки з мого Кобзаря», вірші Ірини Губаренко, для меццо-сопрано і фортепіано; «Крила», вірші Ліни Костенко, для сопрано і фортепіано;
 Співачка, лауреат міжнародних і всеукраїнських премій та конкурсів Наталія Шинкаренко (Полтавська обл.) — за значну і подвижницьку творчу діяльність, прекрасну неповторність, високу духовність та справжню пісню в душі і душу в українській пісні;
 Співак, композитор, лауреат міжнародних премій і конкурсів Віктор Майструк (м. Тернопіль) — за самобутнє збагачення української музики;
 Поет, професор Василь Куйбіда (м. Київ) — за альбом пісень «Нею живу…»;
 Поетеса, прозаїк, авторка пісень, співачка, актриса, педагог, еколог, міжнародна громадська діячка, Принцеса Ловелін Ейо (Princess Lovelyn Eyo, Нігерія) — за власний творчий доробок та популяризацію української літератури і мистецтва в світі;

У номінації «Музичний твір року» відзначено ораторію для хору та оркестру «Скорбна мати»(музика Якова Яциневича, слова Павла Тичини), присвячену Героям Крутів. Виконує народна академічна хорова капела «Почайна» (художній керівник та головний диригент — народний артист України Олександр Жигун). Світова прем'єра цієї ораторії відбулася на ювілейному концерті «Дух Могилянки живе» до 35-ріття народної хорової капели «Почайна» НаУКМА та 70-ліття її засновника — лауреата Народної премії України імені Тараса Шевченка Олександра Жигуна.    

«Хітами року» стали популярні пісні заслуженого артиста України зі Львова Ярослава Музики (музика) і народного поета України з Чернігова Сергія Дзюби (слова): «В нашім домі» та «Місяць і дівчина» (їх виконує заслужений артист естрадного мистецтва України Віктор Гембара, м. Львів) і «З Днем народження!» (співає Ростислав Музика, м. Львів).

2023 рік 
 Народний поет України Василь Симоненко (посмертно) (Черкаси) — за створення пісень, які стали класикою українського пісенного мистецтва;
 Народний артист України, композитор, хоровий диригент Анатолій Пашкевич (посмертно) (м. Черкаси) — за видатну творчу діяльність;
 Поет, автор пісень Василь Кузан (м. Ужгород) — за багаторічну творчу діяльність та створення високих зразків текстів українських шлягерів;
 Письменниця, заслужена діячка естрадного мистецтва України Наталія Калиновська (Львів) — за вагомий внесок у розбудову культурного простору України;
 Поет, автор пісень, заслужений діяч естрадного мистецтва України Юрій Кархут (м. Львів) — за значну творчу діяльність;

У номінації «Музичний твір року» відзначено відомого композитора, заслуженого діяча мистецтв України Юрія Алжнєва (Харків) — за Різдвяну музичну дію «Ми є тому, що нас не може бути…». Цей твір виконують академічна народна хорова капела «Почайна» та академічний ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України.    

«Хітами року» стали популярні пісні народного поета України Сергія Дзюби (слова) і композитора Петра Лойтри  (музика): «Закінчиться війна», «Донечка», «Будь моєю!» у виконанні Валентини і Володимира Олійників (дует «Крила»). Нагороджено співачок Інну і Тетяну Чабан — за виконання пісні «Закінчиться війна».

Примітки

Посилання 
 

Громадські відзнаки
Міжнародна літературно-мистецька академія України
Нагороди, засновані 2019
Засновані в Україні 2019